Waka ist

 ein 31-silbiges japanisches Kurzgedicht, siehe Waka
 ein Hochgott des äthiopischen Hirtenvolkes der Oromo, siehe Waka (Gott)
 lokale Gottheiten in den Anden, siehe Wak'a
 eine Tauchbasis in Banyuwedang auf Bali, siehe Waka Dive
 eine Stadt in Texas, siehe Waka (Texas)
 eine Stadt der Maya, siehe Waka (Guatemala)
 ein Kanu der Maori, siehe Waka (Kanu)
 ein nigerianischer Musikstil, siehe Waka (Musikstil)

Waka ist der Familienname folgender Personen:
 Doreen Waka (* 1994), kenianische Sprinterin

Siehe auch:

 Waka Waka (This Time for Africa)